Большая Алексеевка — название населённых пунктов в России:

 Большая Алексеевка — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Большая Алексеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Большая Алексеевка — село в Петровском районе Тамбовской области.